Рі́длі () — багатозначний термін, може означати англомовне прізвище, особове ім'я та похідні від них назви.

Персоналії

Особове ім'я 
 Рідлі Скотт (;  1937) — англійський кінорежисер і продюсер.

Прізвище 
 Дейзі Рідлі (;  1992) — англійська актриса.
 Майк Рідлі (;  1963) — колишній канадський хокеїст.
 Метт Рідлі (;  1958) — британський журналіст і бізнесмен.

Астероїд 
 4025 Рідлі (4025 Ridley) — астероїд головного поясу, відкритий 24 листопада 1981 року.

Інше 
 Морська черепаха Рідлі або Рі́длея (Lepidochelys) — рід черепах родини Морські черепахи підряду Морські черепахи.

Англійські прізвища